Slika je lahko:
 slika (umetnost): umetniška upodobitev predmetov ali abstraktnih predstav, ki jih s pomočjo pripomočkov (barve, oglje, svinčnik, ...) prenesemo na ploskev (po navadi na platno)
 fotografija
 slika (književnost): oblika slovenske kratke pripovedne proze proti koncu 19. stoletja
 v računalniški grafiki govorimo o bitni sliki
 slika objekta v geometrijski optiki

Glej tudi 
 Wikipedija:Slike

Zunanje povezave